O termo Club Cerro pode referir-se a:
Club Cerro Porteño - clube de futebol paraguaio da cidade de Assunção.
Club Atlético Cerro - clube de futebol uruguaio da cidade de Montevidéu.
Club Cerro Corá - clube de futebol paraguaio da cidade de Campo Grande.
Cerro Largo Fútbol Club - clube de futebol uruguaio da cidade de Cerro Largo.

Desambiguação

es:Cerro (desambiguación)